Növények

Melissa (növénynemzetség)

Zene

Melissa, a Mercyful Fate együttes első nagylemeze
Melissa (Melissa Manchester album), Melissa Manchester 1975-ös albuma
Melissa, a The Allman Brothers Band dala
Melissa, a japán Porno Graffiti együttes dala

Média

Melissa, 1964-es brit sorozat
Melissa, 1997-es brit televíziós sorozat

Települések

Melissa (Olaszország)
Melissa (Texas)
Melissa (Nyugat-Virginia)

Egyéb

MELiSSA, egy projekt a növény alapú ökoszisztéma kifejlesztésére
Melissa (számítógépes vírus), számítógépes vírus 
Melissa (folyó), folyó Brazíliában